Die Linie 3 der Metro Daegu (Hangul 3호선; Hanja 3號線) ist eine 23,95 Kilometer lange zweigleisige Alwegbahn der U-Bahn Daegu in Südkorea.

Sie wurde von Hitachi gebaut und ist Koreas erste Einschienenbahn. Sie lief ab Oktober 2014 im Probebetrieb und begann den Regelbetrieb im April 2015. Sie wird von der Daegu Transit Corporation betrieben.

Haltestellen

Weblinks 

 Daegu Metropolitan Transit Corporation

Einschienenbahn
Verkehr (Daegu)
Daegu